Move kan syfta på:

 The Move – ett psykedeliskt rockband bildat 1966 i Birmingham, England
 Move (album) – det femte studioalbumet metal-bandet Freak Kitchen från 2002
 Move (låt av The Mamas) – en låt skriven och producerad av Melanie Wehbe, Patrik Jean och Herman Gardarfvehn
 Move (musikalbum) – musikalbum av The Move
 Move (sång) –  en poplåt som framfördes av Andreas Lundstedt i Melodifestivalen 2007
 Playstation Move - ett speltillbehör till Sony's Playstation 3